Продромальный период ( — бегущий впереди, предвестник) — период заболевания, который протекает между инкубационным периодом и болезнью. Симптомы продромального периода дают понять пациенту и его врачу о начале болезни до того, как появятся клинические признаки конкретного заболевания.

В продромальный период могут наблюдаться симптомы как общего характера, такие, как тошнота, слабость, небольшая гипертермия, так и специфические признаки или изменения анализов.

Чаще всего о продромальном периоде говорят в случае инфекционного заболевания, но он может наблюдаться и при таких болезнях, которые не вызываются инфекцией.

Примеры продромальных симптомов при различных заболеваниях 
 Аура при мигрени
 Эйфория, аура, дезориентация, афазия или светочувствительность при эпилепсии
 Сыпь при сифилисе
 Признаки гриппа или мононуклеоза (лихорадка, постоянная усталость, головная боль, диарея) на ранних этапах СПИДа
 Нарастание частоты и тяжести приступов стенокардии в предынфарктном периоде
 Изменения клеточного состава костного мозга в преклиническом периоде лейкоза
 Появление пятен на слизистой оболочке щёк при кори

Значение продромального периода 
Несмотря на то, что, как правило, симптомы в этом периоде не дают возможности поставить точный диагноз, они привлекают внимание к нездоровому состоянию человека и дают повод назначить лабораторные анализы, которые помогают поставить диагноз как можно раньше, что является залогом более успешного лечения.

Ссылки 
 

Медицинская семиотика
Патология